Die Austrian Football League Division 2 (AFL Division 2) ist die dritthöchste Spielklasse im American Football in Österreich und wird unter Verantwortung des American Football Bund Österreich (AFBÖ) ausgetragen. Die Division 2 wird ausschließlich auf Amateurbasis ausgetragen. Der Meister und Gewinner der Iron Bowl steigt in die Division 1 auf. Der Letztplatzierte steigt in die Division 3 ab.

Bis zur Saison 2013 trug die Liga den Namen Austrian Football Division 2. Zur Saison 2014 erfolgte dann eine Umgestaltung des Logos und der gleichzeitigen Umbenennung in Austrian Football League Division 2 (kurz: AFL Division 2).

Spielmodus 
2008 wurde sie mit der Division 3 zusammengelegt und neu strukturiert. Die Liga wurde dabei in eine Ost- und West-Conference geteilt. Auch 2010 gab es kleine Änderungen. Es waren nunmehr neun Teams in der Liga und die Süd-Conference wurde als dritte Conference eingeführt. Der Spielplan sieht vor, dass es gegen Teams aus der eigenen Conference ein Hin- und Rückspiel gibt. Dazu kommen noch zwei Interconference-Spiele, in denen man aus jeder der zwei anderen Conferences ein Team zugelost bekommt. Es gibt zudem nur eine Gesamttabelle der Division 2. 2012 wurde die Division 2 wieder in die Ligen Division 2 und Division 3 aufgeteilt.

Seit 2014 besteht die Liga aus zwei Conferences mit jeweils vier Teams. Jede Mannschaft spielt gegen jedes Team aus der eigenen Conference Hin- und Rückspiel. Zusätzlich werden jeweils zwei Teams aus den beiden Conferences einander zugelost und spielen ebenfalls ein Hin- und Rückspiel. Nach den acht Grunddurchgangsspielen spielt jeweils der Erste einer Gruppe gegen den Zweitplatzierten der anderen Gruppe in den Play-offs um den Einzug in den Iron Bowl.

Teams 2022 

In der Saison 2023 spielen folgende Teams in der Division II:

Conference A:

 Styrian Reavers (Tillmitsch)
 Gmunden Rams 
 Gladiators Ried
 Huskies Wels (Aufsteiger, Sieger Challenge Bowl)
 BSK Ravens (Bischofshofen; Aufsteiger)

Conference B:

 Asperhofen Blue Hawks (Heiligeneich)
 Pannonia Eagles (Baumgarten)
 Carnuntum Legionaries (Fischamend)
 Weinviertel Spartans (Zistersdorf)
 Ebenfurth Mustangs (Aufsteiger)

Zurückliegende Seasons

Season 2015 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Season 2014 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Season 2011 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Season 2010 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Season 2009 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Bowls

Challenge Bowl 
Seit 2012 ist die Challenge Bowl das Endspiel der Austrian Football Division Three.

Challenge Bowl-Gewinner von 2004 bis 2011 
 2 × Swarco Raiders Tirol II
 1 × Cineplexx Blue Devils II
 1 × ASVÖ Gladiators
 1 × Styrian Stallions
 1 × Styrian Bears
 1 × Amstetten Thunder
 1 × Zagreb Patriots

Iron Bowl

Iron Bowl-Gewinner seit 2008 
 2 × Rangers Mödling
 1 × CNC Gladiators
 1 × AFC Vienna Knights
 1 × Budapest Hurricanes
 1 × Budapest Wolves
 1 × Cineplexx Blue Devils
 1 × Generali Invaders
 1 × Styrian Bears
 1 × Maribor Generals
 1 × Telfs Patriots
 1 × Znojmo Knights
 1 × Schwaz Hammers
 1 × Vienna Warlords

Siehe auch 
 Austrian Football League
 Austrian Football League Division 1
 Austrian Football Division Three
 Austrian Football Division Four
 Austrian Football Division Ladies

Weblinks 
 AFL Division II beim American Football Bund Österreich.

Einzelnachweise 

American-Football-Liga
American-Football-Wettbewerb in Österreich